Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Damendoppels des Internationalen Tennisturniers von Zinnowitz 1955.

Turnierplan

Quellen 
 Neues Deutschland, Ausgaben vom 28. Juni bis 3. Juli 1955
 Berliner Zeitung, Ausgaben vom 26. Juni bis 5. Juli 1955,
jeweils verfügbar bei zefys.staatsbibliothek-berlin.de

1955
Tennisturnier 1955